Лиза Реймонд и Саманта Стосур — победительницы турнира

Прошлогодние чемпионки — Вирхиния Руано Паскуаль и Паола Суарес не защищали свой титул, однако Вирхиния принимала участие в турнире и совместно с Кончитой Мартинес дошла до полуфинала.

Посев 

  Кара Блэк /  Ренне Стаббс (Четвертьфинал)
  Светлана Кузнецова /  Алисия Молик (Четвертьфинал)
  Кончита Мартинес /  Вирхиния Руано Паскуаль (Полуфинал)
  Надежда Петрова /  Меганн Шонесси (Третий раунд)
  Даниэла Гантухова /  Ай Сугияма (Третий раунд)
 ''' Лиза Реймонд /  Саманта Стосур (Титул)
  Анна-Лена Грёнефельд /  Мартина Навратилова (Полуфинал)
  Корина Морариу /  Патти Шнидер ''(Четвертьфинал)

<li>  Анабель Медина Гарригес /  Динара Сафина (Первый раунд)
<li>  Синобу Асагоэ /  Катарина Среботник (Третий раунд)
<li>  Эмили Луа /  Николь Пратт (Третий раунд)
<li>  Ли Тин /  Сунь Тяньтянь (Третий раунд)
<li>  Квета Пешке /  Барбора Стрыцова (Первый раунд)
<li>  Елена Дементьева /  Флавия Пеннетта (Финал)
<li>  Жанетта Гусарова /  Франческа Скьявоне (Первый раунд)
<li>  Хисела Дулко /  Мария Кириленко (Третий раунд)
|}

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые